Detektor syfta på:

 Detektor (järnväg) – detektor placerad utmed järnvägsspår för att upptäcka begynnande eller inträffade felaktigheter i spåret
 Detektor (facktidning) –facktidning inriktad på säkerhetsmarknaden
 Gasfylld detektor – ett instrument för att mäta joniserande strålning